Ráth:
 Andor (Ráth) Endre (1897–?), magyar költő, író, irodalmi szervező
 Ráth György (1828–1905), magyar jogi és művészettörténeti író, könyv- és régiséggyűjtő, táblai tanácselnök, jogász, főrendiházi tag
 Ráth-Végh István (1870–1959), magyar jogász, művelődéstörténeti szakíró
 Ráth Károly (1821–1897), magyar ügyvéd, jogász
 Ráth Károly (1829–1868), magyar történész, levéltáros
 Ráth Károly (1838–1902), magyar iparszervező, gyáralapító, publicista, politikus, királyi tanácsos
 Ráth Mór (1829–1903), magyar könyvkereskedő és könyvkiadó
 Ráth Péter (1812–1873), magyar országgyűlési képviselő, gyógyszerész
 Ruttkai Ráth Péter (1842–1920-as évek), magyar udvari tanácsos, mérnök, a Kassa-oderbergi vasút vezérigazgatója
 Ráth Zoltán (1863–1902), magyar közgazdász, statisztikus

Rát
 Rát Mátyás (1749–1810), magyar evangélikus lelkész, nyelvészeti író

Családnév szerinti felsorolást tartalmazó egyértelműsítő lapok